Chiva kan syfta på:

Spanien 

 Chiva (kommun), Valencia, Província de València, 
 Chiva (kommunhuvudort), Valencia, Província de València,

Uzbekistan 

 Chiva, ort, Khwarezm,